Flora Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Flora Township (Illinois)
 Flora Township (Kansas)
 Flora Township (Minnesota)